Stony Plain 135 (engelska: Enoch) är ett reservat i Kanada.   Det ligger i provinsen Alberta, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Trakten runt Stony Plain 135 består till största delen av jordbruksmark. Runt Stony Plain 135 är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Indianreservat i Alberta